Ryan Smith (1979-) – rugbista canadese
 Ryan Smith (1993-) – giocatore statunitense di football americano
 Ryan Smith (1986-) – calciatore inglese